Cadorna ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Cadorna (1809–1891), italienischer Politiker
 Luigi Cadorna (1850–1928), italienischer Generalstabschef